Bohemians Dublin () ist ein irischer Fußballverein aus Dublin. Der 1890 gegründete Verein ist einer der ältesten durchgehend bestehenden Fußballclubs der Republik Irland (neben Athlone Town, UCD Dublin und Shelbourne Dublin); die Fußballmannschaft gehört als einzige der ersten irischen Liga ausschließlich den Mitgliedern des Vereins. Der Verein trägt seine Heimspiele seit 1901 im Dalymount Park aus, dem bis in die 1970er Jahre wichtigsten Stadion der irischen Republik.

Geschichte 
Der Verein war von Beginn an sehr erfolgreich; in den ersten 20 Jahren seines Bestehens konnte er sechsmal das Endspiel im FAI Cup erreichen, verlor jedoch bis auf einen Sieg 1908 alle Finalpartien. Nach der Abspaltung des Fußballverbandes der Republik Irland vom Nordirischen 1921 wurden die Bohemians Gründungsmitglied der irischen Liga, in den folgenden 1920/30er Jahre prägten sie den irischen Fußball. Neben fünf Meisterschaften und zwei Pokalsiegen stehen insgesamt vier Vizetitel in beiden Wettbewerben.

Bis 1969, als die ersten beiden Halbprofis zu den Bohs kamen, waren sie eine reine Amateurmannschaft. Später entwickelten sie sich zu einer vollprofessionellen Mannschaft. Sie spielen seitdem regelmäßig um die nationalen Titel mit.

Erfolge 
 Irischer Meister (11)
 1923/24, 1927/28, 1929/30, 1933/34, 1935/36, 1974/75, 1977/78, 2000/01, 2002/03, 2008, 2009

 Pokalsieger der Republik Irland (7)
 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001, 2008

 Irischer Ligapokalsieger (3)
 1975, 1979, 2009

 Setanta Sports Cup (1)
 2009/10

 Irischer Pokalsieger (Gesamtirland) (1)
 1908

 Inter-City Cup (1)
 1945

Europapokalbilanz 
Die Bohs spielten 26-mal in europäischen Wettbewerben, einschließlich der Qualifikation und des UI-Cups, schieden aber, falls sie überhaupt die erste Runde erreichten, fast immer in den ersten beiden Runden aus.

Weblinks 
 bohemianfc.com: Offizielle Website des Vereins (englisch)

Dublin, Bohemians
Sport (Dublin)
Gegründet 1890